Visoka Glavica est un toponyme qui peut désigner :
Visoka Glavica, un sommet des monts Tara, en Serbie.